Wladimir Winogradow ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Alexejewitsch Winogradow (1921–1997), sowjetischer Ökonom
 Wladimir Nikititsch Winogradow (1882–1964), russischer Arzt